Айран — власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-Батішта-де-Айран — парафія.
 Санта-Марія-де-Айран — парафія.

Інше 
 Айран — напій.